FreeMarker — компилирующий обработчик шаблонов, написанный на Java, один из инструментов, позволяющих отделить логику и данные от представления в духе концепции Model-view-controller. Используется преимущественно при разработке web-приложений с использованием Java-сервлетов, также может использоваться для вывода текста в других случаях: генерация CSS, исходного кода Java и т. д. В отличие от JSP FreeMarker не является зависимым от архитектуры сервлета или от протокола HTTP. Таким образом шаблонизатор может использоваться не только в web-проектах. FreeMarker является свободным ПО.

Пример кода 

Данный шаблон,

<html>
<body>
<p>Hello ${name}! You have the following messages:
<#list messages as m>
  <p><b>${m.from}:</b> ${m.body}</p>
</#list>
</body>
</html>

обработанный шаблонизатором FreeMarker, сгенерирует следующую html-страницу:

<html>
<body>
<p>Hello Joe! You have the following messages:
  <p><b>Tim:</b> Please don't forget to bring the conference papers!</p>
  <p><b>Cindy:</b> Can you give me visit afternoon?</p>
  <p><b>Richard:</b> Man, this time don't forget the papers!</p>
</body>
</html>

Переменные «name» и «messages» были определены до генерации шаблона, так что верстальщик сможет сконцентрироваться только на вопросах правильного отображения содержимого. Шаблон остаётся неизменным в независимости от значения переменной и от того, откуда она была получена. Кроме того, API Java-бинов может быть скрыто с использованием техники, именуемой упаковка объектов (object wrapping). Например, «messages» может быть как списком или массивом Java-бинов, имеющих поля «from» и «body», так и чем-нибудь другим. Шаблон при этом менять не придётся, если при этом использовать правильную обёртку для объекта (object wrapper).

Проекты и технологии, которые поддерживают Freemarker 
 Software that incorporates FreeMarker

См. также 
 JSP
 Apache Velocity
 WebMacro
 Smarty

Ссылки 
 Сайт FreeMarker
 FreeMarker Classic
 FMPP — текстовый препроцессор, основанный на FreeMarker.

Java
Java Enterprise Edition
Свободное программное обеспечение, написанное на Java
Шаблонные системы